Stralsund steht für:
 Stralsund, Kreisstadt in Mecklenburg-Vorpommern
 Stralsund (Fernsehreihe), deutsche Krimireihe
 Zeche Stralsund, eine Zeche im Ruhrgebiet
 Stralsund-Brief, einen philatelistisch wertvollen Brief und ein Sonderpostwertzeichen

und folgende Schiffe:
 Stralsund (Schiff, 1816), ein Schoner der preußischen Kriegsmarine
 Stralsund (Schiff, 1841), ein Seitenraddampfer
 Fährschiff Stralsund, ein Eisenbahndampffährschiff von 1890
 SMS Stralsund, ein Kriegsschiff der Kaiserlichen Marine von 1910/11
 Stralsund (Schiff, 1954), ein Handelsschiff der DDR-Staatsreederei
 Stralsund (Schiff, 1994), ein Seenotrettungsboot

Siehe auch: